Дертка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Дертка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Дертка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.